Kokarda může být:

 kokarda (ozdoba) – stužka či růžice symbolických barev (např. státních) nošená na oděvu, obdoba trikolóry
 francouzská kokarda – jeden ze symbolů Francouzské revoluce, součást frygické čapky
kokarda (květina) – rod vyšších dvouděložných vytrvalých rostlin z čeledi hvězdnicovitých
kokarda osinatá
kokarda sličná
kokarda velkokvětá

Externí odkazy